Mertanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-2001), artiste finlandais
Terhi Mertanen (née en 1981), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois